Iona kan syfta på:

 Iona (djur) – ett släkte spindlar
 Iona Community – ett ekumeniskt kristet an ecumenical Christian samhälle på ön Iona i Skottland
 Iona – en singel från musikalbumet Joy, av det skotska bandet The Skids
 Iona (namn) – ett namn och personer med namnet

Geografi

Angola 

 Parque Nacional do Iona, park, Namibe,

Australien 

 Iona (del av en befolkad plats), Victoria, Cardinia,

Storbritannien 

 Iona – en ö i Skottland, Argyll and Bute,

USA 

 Iona, Florida ort, Lee County, 
 Iona, Minnesota Murray County, 
 Iona, Idaho, Bonneville County,

Se även
 Iona Island

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar